Caccia al tesoro – gioco di gruppo
 Caccia al tesoro (There Goes the Neighborhood) – film del 1992 diretto da Bill Phillips
 Caccia al tesoro (McCinsey's Island) – film del 1998 diretto da Sam Firstenberg
 Caccia al tesoro – film del 2017 diretto da Carlo Vanzina
 Caccia al tesoro – programma televisivo italiano
Caccia al tesoro - programma radiofonico italiano (1954)